Джим Шеридан (; род. 6 февраля 1949, Дублин) — ирландский кинорежиссёр и сценарист, шестикратный номинант на премию «Оскар» и лауреат многочисленных престижных кинопремий, включая главный приз Берлинале «Золотой медведь» за историческую ленту «Во имя отца».

Шеридан — одна из ключевых фигур современного ирландского кинематографа, при активном содействии которого состоялось возрождение национального кино, как такового. Режиссёр и автор десятка сценариев к коммерчески успешным хитам, Шеридан был шесть раз выдвинут на премию «Оскар», дважды номинирован на «Золотой глобус» и столько же раз боролся за премию Британской кино и телеакадемии, но по сей день так и не получил ни одной из них.

В актёрской среде Шеридана прозвали «режиссёром актёров» из-за крайне удачного кастинга в собственных картинах, обычно выливающегося в номинации исполнителей основных ролей на «Оскар». Наиболее примечательные режиссёрские и сценарные работы Джима Шеридана — «Моя левая нога» (дебют в кино), «Во имя отца», «Боксёр», «В Америке» и «Братья». Во всех упомянутых картинах, кроме двух последних, задействован именитый Дэниэл Дэй-Льюис — актёр, обязанный своей славе именно Шеридану.

Биография 
Джим Шеридан родился в семье  актрисы Анны и железнодорожного работника Питера — 6 февраля 1949 года в Дублине. Джим был старшим среди семерых братьев и сестёр. Окончил Дублинский университетский колледж и актёрскую школу при театре Аббатства.

Шеридан начинал свою карьеру с театра — в 1967 году он, совместно с братом Питером, основал театральный центр , расположенный в дублинском районе Темпл-Бар. Заведение мгновенно стало одним из самых респектабельных авангардных театров в столице Ирландии. Около десяти лет Шеридан проработал его художественным руководителем. За этот период времени для театра им было написано множество собственных пьес. В 1981 году Шеридану, однако, пришлось покинуть ответственный пост после предполагаемого участия в громком гомосексуальном скандале.

Вскоре он вместе с семьёй переехал в Нью-Йорк, где, после короткого обучения в киношколе Нью-Йоркского университета, Шеридан занял кресло директора Ирландского художественного центра.

В 1989 году Шеридан в срочном порядке вернулся в родную Ирландию по приглашению продюсера , который убедил того экранизировать нашумевшие мемуары  «». На главную роль самого Брауна Шеридан утвердил практически неизвестного актёра Дэниэла Дэй-Льюиса. Одноимённая экранизация стала прорывом не только для дебютанта Шеридана, но и для всего ирландского кинематографа в целом, собрав пять номинаций на премию «Оскар», в том числе за лучшую режиссёрскую работу и лучший адаптированный сценарий. Тем вечером статуэтки забрали Дэй-Льюис, проснувшийся знаменитым после релиза картины, и Бренда Фрикер за лучшую женскую роль второго плана.

На протяжении следующего десятилетия Шеридан работал с разнообразными жанрами кинофильмов: от исторической драмы до спортивного триллера. Сюжет «Поля», экранизации одноимённой пьесы , повествует о пожилом Булле Маккэйбе, маниакально сражающемся с ирлано-американцем за собственные земли, которыми семья Маккэйбов владела на протяжении многих десятков лет. Актёр Ричард Харрис, исполнивший роль Булла Маккэйба, выдвигался на премию «Оскар», но проиграл Джереми Айронсу.

В 1993 году Шеридан срежиссировал и написал сценарий к своему, пожалуй, наиболее известному и завершённому фильму — «Во имя отца». На главную роль режиссёр традиционно пригласил Дэниэла Дэй-Льюиса. Лента имела огромный кассовый успех и собрала более 20 наград, включая главный приз Берлинского кинофестиваля «Золотой медведь» и семь номинаций на «Оскар».

Свою последнюю на сегодняшний день номинацию на премию Академии Джим Шеридан получил за создание сценария к полуавтобиографической драме «В Америке», основанной на его собственной жизни в Нью-Йорке в начале 1980-х. Из последних проектов режиссёра выделяются «Братья» с Тоби Магуайром, Натали Портман и Джейком Джилленхолом, а также триллер «Дом грёз». Примечательно, что от разработки последнего Шеридан всячески пытался откреститься, даже подав заявку в Гильдию режиссёров США, чтобы его имя в титрах было заменено на анонимные «Алан Смити» или «Джон Доу». В настоящее время работает над несколькими проектами, премьера которых запланирована на середину 2010-х годов.

Личная жизнь 
С 1972 года Джим Шеридан женат на писательнице Фрэн Шеридан, в браке с которой у него родилось трое дочерей: Наоми, Кирстен (род. 1976) и Тесс. Кирстен и Наоми вместе с отцом номинировались на «Оскар» за написание сценария к «В Америке».

Шеридан является владельцем чистокровной верховой лошади .

Значение и элементы режиссёрского стиля 

Большая часть фильмов Джима Шеридана затрагивает тему взаимоотношений между Ирландией и Америкой. Время, проведённое им в Нью-Йорке, оказало необъятный эффект на его работы. Многие проекты Шеридана были созданы им под влиянием классических лент Джона Форда. «Поле», например, переосмысливает ключевую тему его комедии «Тихий человек», а сценарий Шеридана к приключенческому фэнтези «На запад» явно перекликается с фордовским вестерном «Искатели».

Мотивы некоторых картин Шеридана держатся на его собственной биографии и жизни. Абсолютно несентиментальный портрет Кристи Брауна, изображённый в «Моей левой ноге», берёт свои корни из детства режиссёра, проведённого в . Здесь Шеридан комбинирует свои твёрдые политические убеждения с сильным ощущением эмоциональной мощи драмы.

Все последующие работы режиссёра имеют дело с волнующими ирландскими проблемами, аллегорически структурированными в условия семейного конфликта. «Поле» — яркий этому пример. Главный герой, пожилой фермер Булл Маккэйб, потративший всю свою жизнь на культивирование небольшого поля на бесплодной и суровой земле, теперь находится на содержании у своего многострадального сына и жены. Когда экономный ирлано-американец пытается купить участок земли, Булл категорически противится этому. Кульминацией фильма становится жестокое убийство. Изобретательная актёрская игра Ричарда Харриса принесла ему очередную номинацию на «Оскар», а за Шериданом прочно закрепилось прозвище «режиссёр актёров».

Сценарии Джима Шеридана обычно разоблачают все социальные реалии. В «На запад» — это бедность, алкоголизм и дискриминация, в «В Америке» — алчность, халатность и страх.

Отличительной чертой его режиссёрского стиля является сотрудничество с Дэниэлом Дэй-Льюисом, близко общающимся с Шериданом с 1989 года. Вместе они работали на съёмочных площадках трёх проектов, за роль в одном из которых Дэй-Льюис удостоился своего первого «Оскара». Режиссёр говорил: «Вы знаете, когда ты смотришь на гения в работе, каковым и является Дэниэл, когда ты говоришь „снято“, когда ты видишь, как Дэниэл возвращается в своё тело — это как отпирание банковского хранилища».

Фильмография

Награды и номинации

Примечания

Литература 
 
 

Персоналии по алфавиту
Выпускники Школы искусств Тиш
Выпускники Нью-Йоркского университета
Выпускники Университетского колледжа Дублина
Лауреаты премии Ирландской академии кино и телевидения